Aydın – città della Turchia, capoluogo della provincia di Aydın
 Aydın – nome proprio di persona turco
 Aydın – villaggio della Turchia occidentale facente parte del comune di Şuhut